Tarnowezkyj ist der Familienname folgender Personen:
 Jaroslaw Tarnowezkyj (* 1990), ukrainischer Billardspieler
 Pawlo Tarnowezkyj (* 1961), ukrainischer Zehnkämpfer